Бори́с О́сипов:
 Осипов, Борис Георгиевич (род. 1939) — советский и российский дирижёр, музыкальный педагог, заслуженный деятель искусств России (2003).
 Осипов, Борис Иванович (1938—2018) — советский и российский историк, лингвист, доктор филологических наук, профессор.
 Осипов, Борис Семёнович (1917—1988) — полярный лётчик, Герой Социалистического Труда.